Pyronia tithonellus är en fjärilsart som beskrevs av Embrik Strand 1912. Pyronia tithonellus ingår i släktet Pyronia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade.

Källor 

Praktfjärilar
tithonellus